Формоса (исп. Formosa) — город в Аргентине.

География и климат 
Город Формоса расположен на крайнем севере Аргентины, на левом берегу реки Рио-Парагвай. Он является административным центром провинции Формоса и её самым крупным городом.

Климат в районе города влажный, субтропический с периодически наступающим летом засушливым периодом. Обычно температуры в летнее время от +30 до +45°С, зимой от +12 до +23°С.

История 
До прихода сюда европейцев район вокруг нынешнего города Формоса был заселён индейскими народами тоба и вичи. Город был основан 8 апреля 1879 года. Название его происходит от староиспанского слова fermosa, в переводе означающего «прекрасная». Так прозвали изгиб реки Парагвай, на котором ныне стоит город, испанские моряки, искавшие здесь легендарные Серебряные горы (Sierra de Plata).

Экономика и достопримечательности 
Город является в первую очередь крупным административным центром. В его экономике важную роль играет переработка местной сельскохозяйственной продукции, в первую очередь хлопка, а также древесины.

Формоса — город современной архитектуры, однако несколько зданий конца XIX — начала XX века представляют интерес для туристов — кафедральный собор, здание Провинциальной администрации и др.

Местные праздники 
 Carneval (февраль)
 Праздник дня города (Día de la Fundación) (8 апреля)
 Праздник кафедральной богоматери (Fiesta de la Virgen de la Catedral) (16 июля)
 Праздник реки (Fiesta del Río) (ноябрь)

Примечания

Ссылки 

Города Аргентины
Провинция Формоса